Łojowice ist der Name folgender Dörfer in Polen:

 Łojowice (Samborzec), Dorf in der Gmina Samborzec, Powiat Sandomierski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Łojowice (Wiązów) (deutsch Louisdorf), Dorf in der Gmina Wiązów, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien